

Geografia
Comina – area agricola nei pressi di Pordenone.

Industria
Comina – già compagnia mineraria italiana in Etiopia, poi azienda chimica del gruppo Montedison.